Jason Little peut désigner :
 Jason Little (né en 1970), rugbyman australien ;
 Jason Little (né en 1970), auteur de bande dessinée américain ;
 , chanteur américain ;